Simmern (Westerwald), een plaats in het Duitse district Westerwaldkreis, Rijnland-Palts
 Simmern/Hunsrück, een stad in het Duitse district Rhein-Hunsrück-Kreis, Rijnland-Palts
 Verbandsgemeinde Simmern, een Verbandsgemeinde in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Het Duitse vorstenhuis Palts-Simmern
 Palts-Simmern, een Duits vorstendom dat gedurende twee periodes zelfstandig was: 
 Vorstendom Palts-Simmern (1459-1598)
 Vorstendom Palts-Simmern (1620-1674)